Laburan – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Laburan – wieś w prowincji Borneo Wschodnie, w Indonezji